Zuführung steht für:

 Zuführung (Rechnungswesen), Dotierung
 Zuführung (Recht), amtliche Überstellung einer Person
 Zuführung in der Technik, siehe Zuführtechnik

Siehe auch:
 Zufuhr